Дембский () — польская фамилия. Известные носители:

 Дембский, Александр (1857—1935) — польский политический деятель.
 Дембский, Евгений (род. 1952) — польский писатель-фантаст.
 Дембский, Ежи (1668—1733) — польский иезуит, писатель.
 Дембский, Константин Варфоломеевич (1847 — не ранее 1917) — генерал от кавалерии.

См. также 
 Дембская